Bárány János (1716–1758) evangélikus lelkész, szuperintendens
Bárány János (1895–1970) orvos, urológus
Bárány János (1930–1959) 1956-os forradalmár